Чарльз Бичи Кей Бичкрофт (; , Рикмансуорт — ) — британский крикетчик, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Бичкрофт участвовал в единственном крикетном матче Великобритании против Франции, выиграв который, он получил золотую медаль. Всего он набрал 77 очков, став самым результативным игроком соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Чарльз Бичкрофт на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Крикетчики Великобритании
Крикетчики на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по крикету